

Нова-Суха — гміна в Сохачевському повіті Мазовецького воєводства
 Нова Суха — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Суха — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства